Staplehurst – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Kent
Staplehurst – comune degli Stati Uniti d'America nel Nebraska